Simmonds kan avse:

Personer

 Dave Simmonds (född 1939), brittisk roadracingförare
 Morris Simmonds (1855–1925), tysk läkare
 Nigel Simmonds, brittisk professor och filosof
 Stephen Simmonds (född 1975), svensk soulmusiker
 Wayne Simmonds (född 1988), kanadensisk ishockeyspelare

Auktorsbeteckningar
 Simmonds (auktor)
 N.W.Simmonds (auktor)

Företag
 Simmonds Aircraft – brittisk flygplanstillverkare

Geografi

Antarktis
 Simmonds Peak, bergstopp
 Mount Simmonds, berg

Australien
 Simmonds Bay, Tamanien

Belize
 Simmonds Cay, ö

Kanada
 Simmonds Barasway, sjö, Newfoundland

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn